Кюль — село Верхньовілюйського улусу, Республіки Саха Росії.
 Кюль-ле-Рош — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.

 Кюль-тегін (684—731) — політичний і військовий діяч Другого Східно-тюркського каганату, співправитель Більге-кагана.
 Більге Кюль Кадир-хан (? — 893?) — ябгу-каган карлуків в 840—880 роках. Засновник династі Караханідів.

 Бернгард Кюль (1886—1946) — німецький офіцер, генерал авіації.
 Готхард Кюль (1850—1915) — німецький художник-імпресіоніст.
 Петер Кюль (1922—1989) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.